Onomàstica:
 Asnar I Galí (? - 839), comte d'Aragó
 Galí I Asnar (? - 867), comte d'Urgell. Fill d'Asnar I Galí, comte d'Urgell i de Cerdanya.
 Asnar II Galí d'Aragó (? - 893 ). Fill i successor de Galí I Asnar, comte d'Aragó i d'Urgell.

 Toponímia
 L'Alqueria d'Asnar.

Vegeu també 
 Aznar